Goffman může znamenat:

 Erving Goffman (1922–1982), americký sociální psycholog
 William Goffman (1924–2000), americký matematik a informatik